Der Begriff Abliegen bezeichnet
 in der Typografie das Abfärben der noch nassen Druckfarbe auf andere Druckbogen beim Stapeln von bedruckten Bögen, siehe Druckfehler#Verfahrensfehler
 in der Zoologie ein Schutzverhalten von Jungtieren, siehe Ablieger

Siehe auch:
 Ablegen